El término Niantic puede hacer referencia a:

 Niantic, empresa desarrolladora de aplicaciones móviles conocida por los videojuegos móviles Ingress y Pokémon GO.
 El  pueblo Niantic, tribu de amerindios de habla algonquina que vivieron en el área de Connecticut y Rhode Island durante el período colonial temprano.
 Niantic, lugar designado por el censo ubicado en New London, Conneticut, Estados Unidos.
 Niantic, villa ubicada en Macon, Illinois, Estados Unidos.